Die Liste der Naturdenkmale in Nattheim nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim liegenden Gemeinde Nattheim. In Nattheim gibt es insgesamt 44 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 30 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 14 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

!Naturdenkmale
Nattheim